Paron (Bagor), een bestuurslaag in Indonesië
 Paron (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Paron (Ngasem), een bestuurslaag in Indonesië
 Paron (Paron), een bestuurslaag in Indonesië
 Paron (prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië